Légier ist

Personenname:
 Nicolas Vincent Légier (1754–1827), französischer Rechtsanwalt, Politiker, Départementkommissar und Unternehmer
Bestandteil des Ortsnamens:
 Blonay - Saint-Légier im Schweizer Kanton Waadt